Bernard Reichel (1901-1992), un compositeur suisse,
 Frantz Reichel (1871-1932), un sportif français,
 Il a donné son nom aux Reichel, niveau de compétition de rugby à XV en France pour les joueurs de 19 à 21 ans, qui se disputent la Coupe Frantz Reichel
 Johannes Reichel (1982-) joueur de hockey sur glace autrichien.
 Hans Reichel (1892-1958), un peintre allemand appartenant à la nouvelle École de Paris,
 Hans Reichel (1949-2011), un guitariste et inventeur d'instruments allemand,
 Horst Reichel (1982-), triathlète allemand, 
 Käthe Reichel (1926-2012), actrice allemande,
 Robert Reichel (1971-), un joueur de hockey sur glace tchèque,
 Robinson Reichel (1966-), un acteur de télévision allemand.

Voir aussi